Franciaország legnagyobb települései népesség szerint. 

A következő lista Franciaország városait tartalmazza, elővárosok nélkül:
(Nsz = Népszámlálás)

Jegyzetek 

Települések listái országok szerint